Estípit (arquitectura) (columna)
 Estípit, o stipes crucis, pota vertical de la creu utilitzada pels antics romans per a la crucifixió
 Estípit (botànica), estructura suport que pot comportar-se com una tija
 Estípit, plantes del gènere Stipa (família Poaceae)
 Estípit (palmera), tija no ramificada de les palmeres (família Arecaceae)
 Estípit, falsa tija de certes algues (per exemple: Laminaria)
 Estípit (micologia) peu de certs bolets